Russell, angol családnév
 Russell, Hold-kráter
 Russell, Mars-kráter

Amerikai Egyesült Államok
Russell (Arkansas)
Russell City
Russell (Colorado)
Russell (Georgia)
Russell (Illinois)
Russell (Iowa)
Russell (Kansas)
Russell (Kentucky)
Russell (Louisville)
Russell (Massachusetts)
Russell (Minnesota)
Russell (New York állam)
Russell Township
Russell (Portland)
Russell (Pennsylvania)
Russell (Washington)
Russell megye (egyértelműsítő lap)
Russell-sziget
Ausztrália
Russell (Ausztráliai fővárosi terület)
Russell Falls, Tasmania
Kanada
Russell (Ontario)
Russell (Manitoba)
Salamon-szigetek
Russell-szigetek
Új-Zéland
Russell (Új-Zéland)